Джон Лич:
  — английский юрист, канцлер Оксфордского университета (1338—1339).
  (1760—1834) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1806—1816).
 Лич, Джон (1817—1864) — британский художник-карикатурист.
 Лич, Джон Генри (1862—1900) — английский энтомолог.
  (1870—1929) — австралийский орнитолог, президент Королевского австралазийского союза орнитологов (1922—1924).
 Лич, Джон Каттерол (1894—1941) — офицер флота Великобритании.
  (1922—2014) — британский игрок в настольный теннис, чемпион мира (1949, 1951).
  (род. 1971) — британский политик, член Палаты общин (2005—2015).